Chocianów – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie polkowickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Chocianów
 Chocianów – gmina miejsko-wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie polkowickim
 Chocianów – stacja kolejowa w Chocianowie, w województwie dolnośląskim

Zobacz też 
 Dekanat Chocianów
 Nadleśnictwo Chocianów